Pavézka může být:

 pavézky – pokrm z chleba, vajec a mléka
 malá pavéza
 Příjmení:
 Hubert Pavézka (1886–1943), moravský podnikatel a odbojář popravený nacisty

Externí odkazy